Петър Спиридонов Мирчев е български писател, журналист, икономист, езиковед и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Мирчев е роден в 1907 година в големия западномакедонски град Битоля в семейството на учителя Спиридон (1866 - 1953) и Стефка Мирчеви. Брат е на журналиста, икономист и революционер Боян Мирчев и на езиковеда Кирил Мирчев. Петър Мирчев завършва търговската гимназия в София и след това в период от няколко години работи в Македонската кооперативна банка. Завършва Свободния университет (сега УНСС) по-късно и започва работа като журналист. Сътрудничи във вестник „Зора“. В младежките си години Мирчев дейно участва в младежката организация на ВМРО.

След разгрома на Югославия през април 1941 година участва в учредяването на Български акционен комитет в Прилеп и е избран в местното прилепско настоятелство на Илинденска организация.

Сътрудник е на Института за български език към Българската академия на науките в периода 1952 – 1964 година. След като се пенсионира, Мирчев се отдава на писателска дейност. Умира в 1991 година.

Трудове 
Мирчев е автор на документални романи и други. Някои от най-известните му книги са:
 „София от завчера“ (1969)
 „Кипежът“ (1971)
 „Етрополецът“ (1977)
 „Спомените на ендо софиянче“
 „Началото“

Родословие

Бележки 

Български писатели от Македония
Възпитаници на УНСС
Български журналисти от Македония
Дейци на ВМРО
Родени в Битоля
Български учени от Македония
Дейци на Илинденската организация
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Българските акционни комитети
Погребани в Централните софийски гробища
По произход от Прилеп